Luigi Cagni – storico delle religioni e assiriologo italiano
 Luigi Cagni – allenatore di calcio